Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Luis Clerc e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Markus Günthardt e Pavel Složil 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Markus Günthardt (quarti di finale)
 Steve Denton /  Frew McMillan (semifinali)

 Bernard Mitton /  Raymond Moore (primo turno)
 Markus Günthardt /  Pavel Složil (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1981